El nombre Manuel Ramos puede referirse a:

Manuel Ramos (1996), actor argentino;
 Manuel Ramos Artal (1855-1916), pintor español; 
 Manuel Ramos Medina, historiador mexicano;
 Manuel Ramos Montes (n. 1981), prosista y baterista mexicano;
 Manuel Ramos Otero (1948-1990), escritor puertorriqueño;
 Manuel Ramos Rejano (1851-1922), ceramista e industrial español.